Алтыново — название населённых пунктов в России:

 Алтыново — деревня в Рузском районе Московской области.
 Алтыново — посёлок в Угличском районе Ярославской области.